Schwimmen steht für
 Schweben oder Fortbewegung im Wasser, siehe Schwimmen
 Schweben auf einer Flüssigkeit, siehe statischer Auftrieb
 eine Sportart, siehe Schwimmsport
 eine Freizeitbeschäftigung, siehe Schwimmbad
 das Fahrverhalten eines Landfahrzeugs, wenn dessen Längsachse von der Fahrtrichtung abweicht, siehe Schwimmwinkel
 Schwimmen (Film), deutscher Spielfilm von Luzie Loose aus dem Jahr 2018
 Schwimmen (Kartenspiel)
 Schwimmen (Special Olympics)